Sanogo ist der Familienname folgender Personen:

 Amadou Sanogo, Militär und Anführer des Putsches in Mali 2012
 Boubacar Sanogo (* 1982), ivorischer Fußballspieler
 Boureima Sanogo (* 1981), burkinischer Fußballschiedsrichter
 Ibrahima Sanogo (* 1973), ivorischer Schauspieler
 Maoua Sanogo (* 1979), französisch-ivorische Fußballspielerin
 Mariam Sanogo (* 1990), ivorische Fußballspielerin
 Sékou Sanogo (* 1989), ivorischer Fußballspieler
 Yaya Sanogo (* 1993), französischer Fußballspieler
 Zakaria Sanogo (* 1996), burkinischer Fußballspieler